Garko ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Garko (* 1935), italienischer Schauspieler

Siehe auch:

 Karko